Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1961 rozegrano w dniach 26 czerwca – 7 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Roy Emerson /  Neale Fraser -  Bob Hewitt /  Fred Stolle 6–4, 6–8, 6–4, 6–8, 8–6

Gra podwójna kobiet 
 Karen Hantze Susman /  Billie Jean King -  Jan Lehane /  Margaret Smith 6–3, 6–4

Gra mieszana 
 Lesley Turner  /  Fred Stolle -  Edda Buding /  Robert Howe 11–9, 6–2

Wimbledon według lat
1961 w tenisie ziemnym
1961 w Wielkiej Brytanii